Kloster St. Theodor steht für:
 St. Maria und St. Theodor am Kaulberg, Bamberg
 Kloster St. Alexander und Theodor (Ottobeuren)
 Kloster St. Theodor (Nikosia), Zypern